Der Begriff Insania bezeichnet

 die Geisteskrankheit
 eine deutsche Musikgruppe, siehe Insania (deutsche Band)
 eine schwedische Musikgruppe, siehe Insania (schwedische Band)
einen schwedischen E-Sportler, siehe Aydin „iNSaNiA“ Sarkohi

Siehe auch:
 Insânia, brasilianische Horror-Psychothriller-Serie (2021)